Vasalemma se poate referi la:

Diviziuni administrative
Vasalemma (Estonia), comună (vald) în Județul Harju, Estonia

Localități
 Vasalemma (Vasalemma), târgușor (alevik), reședința comunei Vasalemma (Estonia)